Інтерглосса (Interglossa)  — міжнародна допоміжна мова, розроблений в 1943 Ланселотом Хогбеном (Lancelot Hogben). Є попередником мови глоса.

Приклад тексту  
Молитва «Отче наш»

Na parenta in Urani;
na dicte volo;
tu Nomino gene revero. 
Plus tu Crati habe accido;
plus u Demo acte harmono tu Tendo epi Geo homo in Urani;
 Na dicte petitio: Tu date plu di Pani a Na;
plus Tu acte pardo plu malo Acte de Na;
metro Na acte pardo Mu;
Su acte malo de Na. 
Peti Tu non acte dirigo Na a plu malo Offero: Hetero, Tu date libero Na apo Malo.

Література

Посилання  
  Перша частина книги Л. Хогбена «Інтерглоса»  
 Витяги з книги Л. Хогбена «Інтерглоса»

Штучні мови